Die US Open 2013 im Badminton fanden vom 8. bis zum 13. Juli 2013 in Orange statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Austragungsort 
 Orange County Badminton Club, Orange, Kalifornien

Herreneinzel

Setzliste 
  Boonsak Ponsana (Halbfinale)
  Hu Yun (Viertelfinale)
  Nguyễn Tiến Minh (Champion)
  Wong Wing Ki (Finalist)
  Takuma Ueda (Viertelfinale)
  R. M. V. Gurusaidutt (nicht gestartet)
  Kazumasa Sakai (3. Runde)
  Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
  Niluka Karunaratne (nicht gestartet)
  Eric Pang (2. Runde)
  Tan Chun Seang (3. Runde)
  Misbun Ramdan Mohmed Misbun (3. Runde)
  Kento Momota (Halbfinale)
  Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
  Henri Hurskainen (3. Runde)
  Joachim Persson (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
  Yip Pui Yin (Viertelfinale)
  Sapsiree Taerattanachai (Champion)
  Carolina Marín (1. Runde)
  Yui Hashimoto (1. Runde)
  Chan Tsz Ka (1. Runde)
  Kaori Imabeppu (Halbfinale)
  Xing Aiying (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champion)
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Halbfinale)
  Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (nicht gestartet)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
  Ruud Bosch / Koen Ridder (Viertelfinale)
  Adrian Liu / Derrick Ng (2. Runde)
  Liang Jui-wei / Liao Kuan-hao (Finalist)
  Jacco Arends / Jelle Maas (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Bao Yixin / Zhong Qianxin (Champion)
  Yuriko Miki / Koharu Yonemoto (Halbfinale)
  Nicole Grether / Charmaine Reid (2. Runde)
  Wang Rong / Zhang Zhibo (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Champion)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (2. Runde)
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Viertelfinale)
  Takeshi Kamura / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
  Ryota Taohata / Miyuki Maeda (nicht gestartet)
  Hock Lai Lee /  Phyllis Chan (1. Runde)
  Nyl Yakura / Grace Gao (nicht gestartet)
  Lino Muñoz / Cynthia González (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
BWF Grand Prix 2013
Badmintonwettbewerb in Orange (Kalifornien)